Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в десятый раз за свою историю, и завоевала одну золотую медаль.

Серебро 
 Хоккей на траве, мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года
1960 год в Индии